Балая́н () — армянская фамилия. Известные носители:

 Балаян, Арсен Александрович (род. 1972) — советский и российский футболист.
 Балаян, Ашот Карапетович (1906—1961) — советский инженер, специалист в области радиолокации, дважды лауреат Сталинской премии.
 Балаян, Вазген Христофорович (род. 1927) — армянский и украинский писатель, журналист, общественный деятель, краевед, педагог.
 
 Балаян, Гарегин Шегиевич (1912—1943) — советский офицер, Герой Советского Союза.
 Балаян, Зорий Айкович (род. 1935) — армянский писатель, общественный и политический деятель, журналист, прозаик, врач.
 Балаян, Ким Габриелович (род. 1947) — член Конституционного суда Армении.
 Балаян, Кнарик Богдановна (род. 1924) — советский, армянский врач-педиатр. Народный врач СССР (1984).
 Балаян, Михаил Суренович (1933—2000) — вирусолог, иммунолог.
 Балаян, Олег Рубенович — генерал-лейтенант
 Балаян, Роман Гургенович (род. 1941) — советский и украинский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
 Балаян, Сурен Богданович (1907—1939) — деятель советских спецслужб.
 Балаян, Тигран Кимович (род. 1977) — армянский дипломат и историк.